Toovey ist der Familienname folgender Personen:

 Cristián Castro Toovey (* 1969), chilenischer Geistlicher, Weihbischof in Santiago de Chile
 Shawn Toovey (* 1983), US-amerikanischer Filmschauspieler